O Campeonato Nacional de Voleibol de 2017–18 foi a 72.ª edicão da maior competição de voleibol masculino organizada pela Federação Portuguesa de Voleibol. Foi disputada por 13 equipas, em duas fases distintas. 

Anteriormente ao início da competição, o Clube Kairós (ou Clube K), campeão da segunda divisão nacional em 2016–17, subiu para o escalão principal. O Sporting CP também voltou à competição após uma ausência de 22 anos. 

O Sporting Clube de Portugal sagrou-se campeão nacional após bater o SL Benfica por 3–2 na final do campeonato, conquistando assim o seu 6.º título na competição.

Fase Regular

Tabela Classificativa

Série dos Últimos

Apuramento do Campeão da Divisão de Elite

 Apuramento do 3º lugar ocorreu apenas à melhor de três jogos.

Resultados

Campeão

Apuramento do Campeão da 1ª Divisão
Este apuramento determina as classificações do 5º ao 8º lugar. O 5º classificado disputa o título de Campeão da 1ª Divisão com o 3º classificado, determinado na Divisão de Elite.

Qualificação

Resultados

Apuramento

Ligações externas 
 Página oficial da Federação Portuguesa de Voleibol

Campeonato Nacional de Voleibol

Voleibol de 2017 em Portugal
Voleibol de 2018 em Portugal